Rubner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Heinrich Rubner (född 1925), tysk historiker och skogsvetare
 Konrad Rubner (1886–1974), tysk skogsvetare
 Max Rubner (1854–1932), tysk fysiolog och hygieniker